Арелј има више значења:

 Арелј (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Арелј (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику